Garke ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Garke (1860–1936), sächsischer Generalleutnant, Musiker, Komponist und Konzertveranstalter
 Gerda Garke (* 1942), deutsche Hochspringerin, siehe Gerda Kupferschmied